Le terme MP2 peut désigner/signifier :
 MPEG-2
  (extension de nom de fichiers : .mp2) ;
 , un jeu vidéo pour la  ;
 , un jeu vidéo pour la Nintendo 64 ;h
 , un jeu de tir à la troisième personne ;
 le terminal «  » de l'aéroport Marseille Provence ;
 en chimie numérique, la théorie de la perturbation de Møller-Plesset au second ordre.
 Le syndicat mixte MP², la plateforme multimodale Pyrénées-Méditerranée